Lupanar (Pompeï) - restant van een bordeel gevonden in Pompeï
 Lupanar (band) - Portugese band